Пенья — испанская () и португальская () фамилия и топоним. Также может иметь форму Де ла Пенья, Ла-Пенья, Ла Пенья и  Лапенья, а также являться частью составных топонимов и фамилий. Также в российской Тюменской области есть поселок Пенья.

Фамилия

Пенья 
 Пенья, Альфредо (род. 1944) — венесуэльский тележурналист и политик.
 Пенья, Альсидес (род. 1989) — боливийский футболист.
 Пенья, Густаво (1942—2021) — мексиканский футболист.
 Пенья, Иньяки (род. 1999) — испанский футболист.
 Пенья, Йосванис (род. 1993) — кубинский борец греко-римского стиля.
 Пенья, Кандела (род. 1973) — испанская актриса.
 
 Пенья, Луис (род. 1989) — венесуэльский футболист.
 Пенья, Майкл (род. 1976) — американский актёр.
 Пенья, Майкл (1888—1982) — американский виолончелист.
 Пенья, Маркос (род. 1977) — аргентинский политик, глава кабинета министров Аргентины с 2015 года.
 Пенья, Ракель (род. 1988) — испанская футболистка.
 Пенья, Рональдо (род. 1997) — венесуэльский футболист.
 Пенья, Серхио (род. 1995) — перуанский футболист.
 Пенья, Федерико (род. 1999) — тринидадский футболист.
 Пенья, Хосе Луис Хордан (1931—2014) — испанский инженер в области телекоммуникаций.
 Пенья, Хуан Мануэль (род. 1973) — боливийский футболист.
 Пенья, Элизабет (1959—2014) — американская киноактриса.

 Пенья Ньето, Энрике (род. 1966) — президент Мексики.
 Пенья Ромуло, Карлос (1899—1985) — филиппинский политик и дипломат.
 Пенья Торрес, Эрмес (1938—1964) — член движения 26 июля, участник кубинской революции и заместитель Хорхе Масетти в Партизанской армии народа.

Де ла Пенья 
 Де ла Пенья, Иван (род. 1976) — испанский футболист.
 Де ла Пенья, Луис Хосе (1796—1871) — министр иностранных дел Аргентины в 1859-1860 годах.
 Де ла Пенья, Хосе Энрике (1807—1840) — мексиканский военачальник.
 Де ла Пенья, Эдуардо (род. 1955) — уругвайский футболист, полузащитник.

 Диас де ла Пенья, Нарциссо Виргилио (1807—1876) — французский художник, представитель барбизонской школы.
 Фернандес де ла Пенья, Луис Фелипе (род. 1951) — испанский дипломат, посол Испании в России.
 Аларкон де ла Пенья, Абель — боливийский юрист, поэт и писатель

Лапенья 
 Лапенья, Мануэль (1766—1827) — испанский военачальник.

Топоним 
 Пенья — поселок в составе Надцынского сельского поселения Тюменской области, Россия.

 Пенья — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Пенья-да-Агиа — район в Португалии.
 Пенья-де-Берналь — одна из гор в Кордильерах, Мексика.
 Пенья-Лонга — район в Португалии.
 Пенья-де-Франса (Португалия) — район в Португалии.

 Ла-Пенья — муниципалитет в Испании.

 Бон-Жезус-да-Пенья — муниципалитет в Бразилии.
 Жозе-да-Пенья — муниципалитет в Бразилии
 Карнаубейра-да-Пенья — муниципалитет в Бразилии.

 Респенда-де-ла-Пенья — муниципалитет в Испании.
 Сантибаньес-де-ла-Пенья — муниципалитет в Испании.
 Кастрехон-де-ла-Пенья — населённый пункт и муниципалитет в Испании.

См. также 
 Пеня — пошлина, штраф.
 Пеней (значения)